Žiče so lahko :
 naselje Žiče, Domžale, občina Domžale
 naselje Žiče, Slovenske Konjice, občina Slovenske Konjice
 Kartuzijanski samostan Žiče

Naselja v Sloveniji